Эрвин Нгапет (; род. 12 февраля 1991, Сен-Рафаэль) — французский волейболист, доигровщик, игрок сборной Франции и клуба «Модены» (Италия). Чемпион Европы, двукратный победитель Мировой лиги, Олимпийский чемпион.

Карьера

Клубная 
В начале своей карьеры Нгапет удачно выступал на молодёжном уровне в составе сборной. Он дважды выигрывал чемпионаты Европы для игроков в возрасте до 19 лет, а также в 2008 году выиграл чемпионат Европы U-21.

Начал профессиональную карьеру в 2008 году в составе «Тура», одной из сильнейших команд Франции. В составе этой команды француз завоевал золото национального чемпионата 2010 года, а спустя год — серебряные медали и титул самого ценного игрока турнира. Также трижды выигрывал Кубок Франции.

В 2011 году перешёл в итальянский «Кунео», с которым стал финалистом Лиги чемпионов. В 2013 году полгода выступал за кемеровский «Кузбасс», с 2014 года игрок «Модены». В июне 2018 года подписал контракт с казанским «Зенитом». В «Зените» дважды стал обладателем Кубка России, но в 2021 году вернулся в «Модену».

В свободное от волейбола время Нгапет увлекается рэп-музыкой. С подросткового возраста он записывает свои композиции под псевдонимом Klima — так его прозвали за непосредственность, способность общаться в любой компании и постоянную смену настроений.

В сборной 
Дебютировал за сборную Франции в 2010 году. Во время чемпионата мира 2010 года в Италии Нгапет был исключён из национальной сборной за нарушения дисциплины, но уже через год вернулся в состав главной сборной страны.

В 2015 году Нгапет стал одним из главных творцов успехов сборной Франции на международной арене. В июле французы выиграли Мировую лигу, а Эрвин был признан лучшим игроком турнира. В конце года сборная Франции впервые стала чемпионом Европы, а Нгапет получил приз лучшему доигровщику.

На летних Олимпийских играх 2020 в Токио вместе со сборной командой завоевал золотые медали, а сам стал MVP турнира.

Летом 2022 года сборная Франции в Болонье в финале Лиги наций со счётом 3:2 обыграла команду США, Нгапет сам стал MVP турнира.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FIVB
 Highlight movie

Волейболисты Франции
Чемпионы Европы по волейболу
Олимпийские чемпионы по волейболу
Олимпийские чемпионы от Франции
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ВК «Тур»
Игроки ВК «Кунео»
Игроки ВК «Кузбасс»
Игроки ВК «Модена»
Игроки ВК «Зенит» Казань
Игроки ВК «Пайкан»